Ху́лио Рене́ Марти́нес Пе́рес (; ) — гватемальский легкоатлет-ходок. Участник трёх Олимпийских игр. Бронзовый призёр Панамериканских игр 1995 года. Мировой рекордсмен на дистанции 20 км, а также обладатель лучшего времени на этой дистанции в 1999 году.

Спортивная биография 
Первым крупным достижением в карьере Мартинеса стала бронза на играх Центральной Америки и Карибского бассейна. Спустя два года последовал успех на Панамериканских играх, где также была завоёвана бронзовая медаль.

В 1996 году состоялся дебют молодого гватемальца на летних Олимпийских играх. Тем не менее именно ему доверили нести флаг Гватемалы на церемонии открытия игр. Мартинес принял участие в соревнованиях на дистанции 20 км, но был дисквалифицирован. В 1998 году Хулио завоевал свою вторую бронзовую награду на играх Центральной Америки. 8 мая 1999 года на соревнованиях в немецком Айзенхюттенштадте Мартинес установил мировой рекорд в ходьбе на 20 км, пройдя дистанцию за 1:17:46. Этот рекорд был побит лишь спустя три года испанским ходоком Франсиско Фернандесом.

На летних Олимпийских играх 2000 года в Сиднее Мартинес являлся одним из главных претендентов на победу на дистанции 20 км. После 2 км дистанции гватемалец шёл первым, но с каждым последующим кругом откатывался всё дальше и в итоге с результатом 1:31:47 Мартинес стал лишь 43-м. Отстав от победителя почти на 13 минут.

В 2004 году на летних Олимпийских играх в Афинах Мартинес принял участие в соревнованиях ходоков на дистанции 50 км. Первые 15 км он шёл в неплохом темпе не сильно отставая от лидеров, но получил третье предупреждение и был вынужден сойти с дистанции.

Также Мартинес дважды принимал участие в чемпионатах мира. В 2003 году в Париже на дистанции 20 км гватемалец был дисквалифицирован, а в 2005 году в Хельсинки стал 12-м на дистанции 50 км.

Личные рекорды

Ссылки 
 
 Профиль на сайте IAAF

Спортивные ходоки Гватемалы
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1996 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2000 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2004 года
Знаменосцы на летних Олимпийских играх 1996 года